Arko peut faire référence à : 
 Ernest Papa Arko (né en 1984), footballeur professionnel ghanéen.
 Hilary Denise Arko-Dadzie, informaticienne et femme d'affaires ghanéenne.
 Arko III (né en 1994), étalon de saut d'obstacles.

 Arko Datta (né en 1969), photographe photojournaliste indien.

Voir aussi 
 ArkOS, une distribution basée sur Arch GNU/Linux et composée de logiciels libres. 
 Arkoe, village du comté de Nodaway, dans le Missouri, aux États-Unis.